Cet article présente le bilan saison par saison du FC Nuremberg depuis sa création.

Références 

Nuremberg